Кисис — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кисис, Имантс Янович (1929—1993) — латвийский, ранее советский, шахматный композитор; мастер спорта СССР по шахматной композиции.
 Кисис, Роберт Янович (1896—1981) — советский партийный деятель, ответственный секретарь Енисейского губернского комитета РК.